Mueang Phichit (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phichit, Thailanda, cu o populație de 112.779 de locuitori și o suprafață de 738,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 134 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtul Sak Lek.

Referințe 

Amphoe în provincia Phichit